Любин може да се отнася за:

 Любин – село в Република Македония, Регион Скопски, община Сарай
 Любин – град в Полша, Долносилезко войводство, Любински окръг, община Любин
 Любин – село в Словения, регион Горишка, община Толмин